Ženská dvouhra Championnats Banque Nationale de Granby 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do singlové soutěže granbyjského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. V kvalifikaci si účast zajistilo pět z nich včetně jedné šťastné poražené. V letech 2011–2021 byl turnaj součástí okruhu ITF. V sezónách 2020 a 2021 se nekonal pro koronavirovou pandemii. Obhájkyně titulu z roku 2019, Australanka Lizette Cabrerová, do soutěže nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Darja Kasatkinová, jež ve finále za 1.53 hodiny zdolala australskou turnajovou devítku Darju Savilleovou poměrem 6–4 a 6–4. I ve třetím vzájemném duelu tak proti Australance z osmé světové desítky udržela neporazitelnost. V probíhající sezóně si po triumfu na srpnovém Silicon Valley Classic připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour. Světová desítka Kasatkinová se v roce 2022 stala osmou šampionkou s více než jedním turnajovým vítězstvím (sedmou se stala Samsonovová na souběžně hraném Tennis in the Land). Z turnaje odjížděla s 37 sezónními výhrami, které ji mezi všemi hráčkami řadily na čtvrté místo za Świątekovou (48 výher), Halepovou (39) a Džabúrovou (38).

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Championnats Banque Nationale de Granby 2022